Cupa Algerieieste o competiție fotbalistică eliminatorie din Algeria. A fost fondată în octombrie 1962, la trei luni după independență, și s-a desfășurat anual singurele expeții fiind 1990 și 1993 când aceasta nu s-a disputat. Ediția din 2009 a fost câștigată de CR Belouizdad ce a înfrânt în finală pe CA Bordj Bou Arreridj cu 2-1 la penaltiuri după ce meciul s-a terminat 0-0.

Finale

Performanțe pe club

Legături externe 
 RSSSF istoria Cupei

Fotbal în Algeria
A